L’enlèvement des Sabines est un épisode mythique de la Rome primitive. Il a inspiré de nombreuses œuvres, notamment :
 L'Enlèvement des Sabines, sculpture de Jean Bologne (1579–1583) ;
 L'Enlèvement des Sabines, tableau de Pierre de Cortone (1627) ;
 L'Enlèvement des Sabines, deux tableaux de Nicolas Poussin (1634-1638) ;
 L'Enlèvement des Sabines, film italien réalisé par Ugo Falena (1910) ;
 L'Enlèvement des Sabines, film franco-italien réalisé par Richard Pottier (1961).
 L'Enlèvement des Sabines, film érotique français réalisé par Pierre Unia (1977).

Voir aussi